Lepiku ist der Name folgender Orte in Estland:
 Lepiku (Tallinn), Stadtbezirk von Tallinn
 Lepiku (Hiiumaa), Ort in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Lepiku (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Lepiku (Ülenurme), Ort in der Gemeinde Ülenurme, Kreis Tartu
 Lepiku (Vinni), Ort in der Gemeinde Vinni, Kreis Lääne-Viru